Жердино — название населённых пунктов в России:

 Жердино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Жердино — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.